Федюнькин — фамилия; имеет женскую форму Федюнькина.
 Федюнькин, Дмитрий Фёдорович (1905—1957) — советский партийный и государственный деятель, председатель Молотовского облисполкома.
 Федюнькин, Евгений Дмитриевич (1940—1999) — советский и российский поэт, прозаик, публицист.
 Федюнькин, Иван Фёдорович (1901—1950) — советский военачальник, генерал-лейтенант.
 См. также 
 Федюнькино — деревня в Наро-Фоминском районе Московской области, расположенная на территории сельского поселения «Веселёвское».